Le mot Hassani désigne la transcription française du mot arabe حسني.
La transcription peut être orthographiée sous le nom de Hassani, El Hassani ou encore Al Hassani.

Patronyme 

 Taj-Eddine El-Hassani (1885-1943), homme politique syrien ;
 Ali El-Hassani (1902-1957), footballeur égyptien ;
 Hassan El-Hassani (1916-1987), acteur comique algérien ;
 Noureddine Hassani (1928-2009), homme politique algérien ;
 Mohammed El Hassani (1942-), écrivain marocain ;
 Slimane Hassani (1943-), homme politique algérien ;
 Hajim al-Hassani (1954-), homme politique irakien ;
 Abdallah Hassani (1954-), homme politique français ;
 Mohamed Kacimi El Hassani (1955-), écrivain et dramaturge algérien ;
 Mohamed Hassani Mbalia (1984-), footballeur comorien ;
 Iliass Bel Hassani (1992-), footballeur marocain ;
 Ilias Hassani (1995-), footballeur algérien ;
 Bilal Hassani (1999-), chanteur, auteur-compositeur et vidéaste français ;
 Marwa Hassani (2002-), joueuse de football internationale marocaine ;
 Samya Hassani (2000-), joueuse de football internationale marocaine ;

Toponyme 

 Zaouïa de Sidi Mohamed El Hassani, zaouïa en Algérie ;
 Abdelkrim Hassani, commune en Algérie ;
 Préfecture de Hay Hassani, préfecture au Maroc ;
 Hay El Hassani, quartier au Maroc ;

Sport 
 Chabab Hay El Hassani, club de football au Maroc ;
 Difaâ Hassani d'El Jadida, club de football au Maroc ;

Autres 
 Hassani ou hassaniya, dialecte ou variante de l’Arabe parlée dans l’est du Sahara.

Patronyme arabe
Patronyme marocain
Patronyme algérien
Patronyme égyptien